Rancourt (Somme)
 Rancourt (Vosges)
ook:
Rancourt-sur-Ornain,  Meuse